Mudan (chin. ) kann bedeuten:

 Mudan (Heze), einen Stadtbezirk der chinesischen Stadt Heze
 Mudan (Pingtung), eine Landgemeinde in Taiwan